Cutten bezeichnet:

 Selbstverletzendes  oder autoaggressives Verhalten, siehe Selbstverletzendes Verhalten
 eine Graffititechnik für besonders sauber und scharfkantige Linien, siehe Outlines (Graffiti)
 Die DJ-Tätigkeit des Beatcutting

Siehe auch:

 Cutting